Puebla de Almenara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla de Almenara (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Puebla de Almenara (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar